Die Biene Maja (auch Biene Maja 3D genannt) ist eine 3D-Animationsserie für Kinder aus dem Jahr 2013, die in Deutschland und Frankreich entstanden ist. Sie ist eine Neuauflage der gleichnamigen Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren und basiert wie ihr Vorgänger auf den Geschichten von Waldemar Bonsels.

Synchronisation  
Die Synchronisationfirma war die  EuroSync GmbH in Berlin.

Das Dialogbuch schrieb Mario von Jascheroff, der auch Dialogregie führte.

Hintergrund

Produktion 
Neben dem Produktionsunternehmen Studio 100 wirkten auch das ZDF und TF1 aus Frankreich bei der Produktion mit. Die Produktion leitete Patrick Elmendorff.

Titelmusik 
Der Titelsong Die Biene Maja stammt ursprünglich von Karel Svoboda (Komposition) und Florian Cusano (Text) und war auch schon die Titelmusik der Zeichentrickserie, damals gesungen von Karel Gott. Die Neuauflage des Songs wurde von Jean Frankfurter produziert und von Helene Fischer gesungen.

Mit dieser neuen Version des Titelsongs, der am Tag der Erstausstrahlung am 29. März 2013 veröffentlicht wurde, kam Helene Fischer auf Platz 78 der deutschen Charts.

Ausstrahlung 
Bereits am 16. Dezember 2012 wurde in der Trickboxx bei KiKA ein Making-of zur Serie ausgestrahlt.

Am Karfreitag, dem 29. März 2013 wurde die Serie im ZDF erstausgestrahlt. Seit dem 31. März läuft die Serie auch auf KiKA, seit dem 2. April auch in Österreich auf ORF eins. Seit dem 1. Oktober 2013 ist die Biene Maja auch im Pay-TV auf Junior zu sehen.

Die zweite Staffel wurde erstmals am 29. August 2013, die dritte Staffel am 24. Januar 2014 gesendet. Die vierte Staffel ist für den 3. November 2017 angekündigt.

Am 4. Januar 2016 begann die Ausstrahlung auf dem Sender TV24 in der Schweiz.

Veröffentlichung 
Die Biene Maja ist als DVD, Blu-ray, als Hörspiel auf CD sowie im iTunes-Store erhältlich.

DVDs 
 Einzel-DVDs mit jeweils 6–7 Episoden der Serie
 Sammelboxen mit mehreren DVDs
 Komplettbox (12 DVDs) mit den 78 Episoden der ersten drei Staffeln.

Blu-rays 
 Die Biene Maja – Der Kinofilm
 Die Biene Maja – Der Kinofilm (3D-Blu-ray)

CDs 
 Die Folgen der Serie als Hörspiel

iTunes 
Im iTunes-Store gibt es die Serie in Staffelaufteilung (3 Staffeln)

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Besonderheiten 
In den USA wurde von Netflix die Folge „Der schleimlose Heinz“ (Folge 69, bei Netflix als Folge 35 geführt) aus dem Programm entfernt, weil im Hintergrund einer Szene eine Penis-Zeichnung auf einem Baumstamm zu sehen ist.

Die Folge 75 „Der falsche Glücksbringer“ wurde von KiKA bisher immer ausgelassen, ORF eins und Junior sendeten die Episode.

Staffel 4

Kinofilme 
Im Jahr 2014 erschien ein Kinofilm, Die Biene Maja – Der Kinofilm. Der Kinostart in Deutschland war am 11. September 2014.

Die Synchronsprecher sind nicht dieselben wie in der Serie. Unter anderem sprach im Kinofilm Jan Delay die Rolle des Willi.

Im Jahr 2018 erschien der 2. Kinofilm. Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele. Der Kinostart in Deutschland war der 1. März 2018.

2022 folgte prompt der 3. Kinofilm: Die Biene Maja – Das geheime Königreich.

Weblinks 
 
 
 Die Biene Maja – deutsche Website des Vermarkters Studio100 Media

Einzelnachweise 

Waldemar Bonsels
Fernsehserie (ZDF)
KiKA
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Biene in der Kultur